Los términos espontaneidad y espontáneo puede referirse, en esta enciclopedia:

Química
 a la espontaneidad química, la característica que determina las condiciones necesarias para el desarrollo de una reacción química;

Comportamiento humano
 a la espontaneidad humana (coloquialmente espontaneidad), el comportamiento irrazonado (no racional) de un individuo;

Eventos 
 en un espectáculo, a un espontáneo, persona que interviene en algo para lo que no tiene título reconocido o en donde no se tiene previsto que participe y cuyo comportamiento puede ir desde lo divertido hasta incluso lo violento;